

Sigle 
 Associazione Nazionale Bersaglieri
 Associazione Nazionale Bieticoltori

Codici 
 ANB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Anniston Metropolitan, Anniston (Alabama), Stati Uniti

Geologia 
 ANB – Sabbie di Sant'Alberto di Parre – nel comune di Parre, in provincia di Bergamo – sintema stratigrafico della Lombardia